Sezon 1991/1992 był 1. sezonem o mistrzostwo Słowenii. Pierwszym mistrzem została drużyna Olimpija Lublana.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva slovenska nogometna liga

Bibliografia 
 NZS – Słoweński Związek Piłki Nożnej 

1991 w piłce nożnej
1992 w piłce nożnej
1991 w Słowenii
1992 w Słowenii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii